Torneig de tennis masculí: Hungarian Open 2019
 Torneig de tennis femení: Hungarian Ladies Open 2019